Danao se puede referir a:

Dánao, figura mitológica griega.
Danao (Cebú) en Filipinas.
Danao (Bohol) en Filipinas.